Nintendo NX
 Bit NX
 Nissan NX
 Honda NX 200
 32878 1993 NX
 NX Zero, banda musical brasileira
 Lexus NX

Desambiguações de siglas